MYL steht für:

 NASDAQ-Symbol von Mylan
 IATA-Flughafencode vom Flughafen McCall

MYL